Eerste klasse (1934/1935) był 35. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Royale Union Saint-Gilloise.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1934 w piłce nożnej
1935 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii